Storlien steht für:

 Storlien (Åre), ein schwedischer Skiort in der Gemeinde Åre

Storlien ist der Familienname folgender Personen:
 Gudmund Storlien (* 1990), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Ole Martin Storlien (* 1988), norwegischer Nordischer Kombinierer